Percy (familie), Belgische adellijke familie
 Percy (cycloon), een cycloon uit 2005
 Percy (choreograaf), Nederlands hiphopchoreograaf
 Percy (Illinois), een plaats in de VS
 Percy (2020), Canadese film uit 2020 

 Percy (Isère)
 Percy (Manche)
ook:
 Percy-en-Auge, Calvados
 Percy Jackson en de Olympiërs, een vijfdelige boekenserie geschreven door Rick Riordan